Vlkoš (deutsch Wilkosch) ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Vlkoš u Přerova, Gemeinde im Okres Přerov
Vlkoš u Kyjova, Gemeinde im Okres Hodonín